Labiche ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Labiche (1815–1888), französischer Lustspieldichter
 Georges-Louis-Jacques Labiche (1772–1853), französischer Dramatiker, siehe Georges Duval
 Lissa Labiche, seychellenische Leichtathletin